Теодорос:

 Теодорос Вардиноянис — футбольный стадион в городе Ираклион, Греция.
 Теодорос Рштуни (ум. 658) — армянский полководец и государственный деятель.